A sigla PHN pode referir-se a:

Partido Humanista Nacional, extinto partido político brasileiro
Por Hoje Não Vou Mais Pecar, programa exibido pela TV Canção Nova

Desambiguação